Assedio di Malacca (1568)
Assedio di Malacca (1606)